Margarida d'Àustria muller de Frederic II, elector de Saxònia (1416–1486)
 Margarida d'Àustria (duquessa de Savoia) (1480 - 1530).
 Margarida de Parma, infanta de Castella, governadora dels Països Baixos i duquessa consort de Parma (1522-1586)
 Margarida d'Àustria, arxiduquessa d'Àustria (1567 - 1633)
 Margarida d'Àustria (reina d'Espanya) (1584 - 1611).
 Margarida d'Àustria (princesa de Thurn und Taxis) (1870 - 1955).
 Margarida d'Àustria (duquessa de Württemberg) (1870 - 1902).